Emina Hadžiahmetović (* 1. Juni 1995 in Bielefeld) ist eine bosnische Tischtennisspielerin. In der Saison 2018/19 spielte sie in Deutschland für den SC Niestetal. Zweimal vertrat sie ihr Land bei Europameisterschaften, siebenmal an Weltmeisterschaften sowie bei den Europaspielen 2019, wo sie in der zweiten Runde an Rachel Moret scheiterte.

Trivia 
Emina Hadžiahmetović's Familie lebte in den 1990er Jahren fünf Jahre lang in Bielefeld. In dieser Zeit wurde Emina geboren. Ihre ältere Schwester Amela (* 1981) trainiert den bosnischen Tischtennisnachwuchs.

Turnierergebnisse

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Bosnien und Herzegowina)
Teilnehmer an den Europaspielen (Bosnien und Herzegowina)
Teilnehmer der Europaspiele 2019
Teilnehmer der Mittelmeerspiele 2018
Bosnier
Geboren 1995
Frau